Барру-Алту () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Иресе. Население составляет 12 126 человек на 2006 год. Занимает площадь 425,750 км². Плотность населения — 28,5 чел./км².

Праздник города — 9 мая.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 25.269.416,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.086,14 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,621 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия